Be – symbol pierwiastka chemicznego Berylu
 °Bé – stopień w skali Baumégo
 .be – krajowa domena internetowa najwyższego poziomu przypisana dla stron internetowych z  Belgii
 Be (Бб, nazwa cyrylicka: бэ) – druga litera podstawowej cyrylicy.
 Be – amerykańskie przedsiębiorstwo
 Muzyka
 Be – album muzyczny rapera Commona
 Be – album muzyczny zespołu BTS
 Be – singel zespołu Voo Voo

Zobacz też 
 BE